Autry peut désigner :

Toponyme 
 2 communes françaises :
 Autry, dans les Ardennes ;
 Autry-le-Châtel, dans le Loiret ;
 Gene Autry, ville dans l'État d'Oklahoma (États-Unis) baptisée en l'honneur du cow-boy chantant Gene Autry (1907-1998).

Patronyme 
 Gene Autry (1907-1998), acteur et chanteur américain.

Périodiques 
 , titre de plusieurs Comic books américains autour du cow-boy chantant Gene Autry (1907-1998).

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France